Jastrzębia Góra – wieś w Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Władysławowo
 Jastrzębia Góra – dawna gromada

Wzniesienia (szczyty)
 Jastrzębia Góra (638 m) – szczyt w Górach Kamiennych
 Jastrzębia Góra (611 m) – szczyt w Górach Kamiennych
 Jastrzębia Góra (516 m) – wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim
 Jastrzębia Góra (225 m) – wzniesienie na Płaskowyżu Kolbuszowskim, położone w woj. podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, w zachodniej części gminy Kolbuszowa, na zachód od Nowej Wsi
 Jastrzębia Góra (246 m) – wzniesienie na Płaskowyżu Kolbuszowskim, położone w woj. podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, w południowej części gminy Kolbuszowa, na południe od wsi Poręby Kupieńskie
 Jastrzębia Góra (58 m) – wzniesienie na Pobrzeżu Kaszubskim, nad Morzem Bałtyckim, w woj. pomorskim, w powiecie puckim, na obszarze miasta Władysławowo
 Jastrzębia Góra (227 m) – wzniesienie na Pojezierzu Kaszubskim, w paśmie Wzgórz Szymbarskich, położone w woj. pomorskim, w powiecie kartuskim
 Jastrzębia Góra (230 m) – wzniesienie na Pojezierzu Zachodniosuwalskim, położone w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Dubeninki
 Jastrzębia Góra (158,5 m) – wzniesienie w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek
 Jastrzębia Góra (163,1 m)  – wzniesienie na Wysoczyźnie Elbląskiej, położone w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w Elblągu

Zobacz też
 Jastrzębia
 Jastrzębia Grań
 Jastrzębia Turnia
 Jastrzębia Przełęcz